Иван Горлов:
 Горлов, Иван Фёдорович (род. 1949) — академик РАСХН.
 Горлов, Иван Яковлевич (1814—1890) — русский экономист, профессор политической экономии.